Финка ла Есперанза има више значења:

 Финка ла Есперанза, Потреро ел Апелотеадо (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Финка ла Есперанза (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику